Jaime III da Escócia
 Jaime Francisco Eduardo Stuart

Desambiguação